Incahuasi (vulkaan)
 Incahuasi (gemeente)